Das Wort Triumph bezeichnet

 die staatliche Ehrung eines siegreichen Feldherrn im alten Rom (Triumphzug), siehe Römischer Triumph
 davon abgeleitet einen Sieg oder Erfolg
 Triumph (Kunst)

Unternehmen:
 Triumph-Adler, deutsche Büromaschinenmarke
 Triumph (Auto), britische Automarke
 Triumph Motorcycles, britische Motorradmarke
 Triumph (Nürnberg), ehemalige deutsche Motorradmarke
 Triumph Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Triumph Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Triumph International, Unterwäschehersteller
 Triumph Group, US-amerikanischer Luftfahrtzulieferer

Geografisches:
 Triumph Astana, Hochhaus in Astana
 Triumph-Palace, Hochhaus in Moskau
 Triumph (Demerara-Mahaica), Ort in Demerara-Mahaica, Guyana

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Triumph (Idaho)
 Triumph (Illinois)
 Triumph (Louisiana)
 Triumph (Ohio)
 Triumph (Pennsylvania)

Titel:
 Triumph der Schönheit, Novelle v. Joseph Roth, 1934
 Triumph des Geistes, US-Spielfilm (1989)
 Triumph des Willens, NS-Film (1934)
 Triumph (Album), ein Album der Band The Jacksons

Sonstiges:
 Triumph (Schiff), Fischereischiff und Hilfskreuzer im Ersten Weltkrieg
 Triumph (Band), Rockband
 S-400 Triumf, russisches Flugkörperabwehrsystem

Siehe auch:
 Triumphlied
 Triumph Township
 Triunfo
 Trionfi
 Paul Simon, Mitglied der Band Tico & the Triumphs